Скоблин — фамилия:

 Скоблин, Алексей Петрович (1926—2003) — советский и украинский учёный-медик.
 Скоблин, Николай Владимирович (1893—1937 или 1938) — русский военный деятель.

См. также 
 Скобели
 Скобликов
 Скобляков